František Kučera, češki hokejist, * 3. februar 1968, Praga, Češka.

Kučera je v češkoslovaški ligi igral za kluba Sparta Praga in Dukla Jihlava. Leta 1986 je bil kot 77. izbran na NHL naboru s strani kluba Chicago Blackhawks, za katerega je zaigral v sezoni 1990/91. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Hartford Whalers, Vancouver Canucks, Philadelphia Flyers, Columbus Blue Jackets, Pittsburgh Penguins in Washington Capitals, je skupno odigral 465 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 24 golov in 95 podaj, ter dvanajst tekem končnice, na katerih je dosegel eno podajo. S Sparto je osvojil tri naslove državnega prvaka v češki ligi, v sezonah 1999/00, 2001/02 in 2002/03. 

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1989, kjer je osvojil bronasto medaljo, za češko reprezentanco pa na Olimpijskih igrah 1998, kjer je osvojil zlato medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil dva zlati in eno bronasto medaljo.

Leta 2012 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Statistika kariere

|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 40
| 5
| 2
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 45
| 7
| 2
| 9
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 45
| 10
| 9
| 19
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 43
| 9
| 10
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 90/91
|
| 35
| 8
| 19
| 27
|
| 23
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 15
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 90/91
|
| 40
| 2
| 12
| 14
| +3
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 91/92
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 91/92
|
| 61
| 3
| 10
| 13
| +3
| 36
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 92/93
|
| 71
| 5
| 14
| 19
| +7
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 93/94
|
| 60
| 4
| 13
| 17
| +9
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 93/94
|
| 16
| 1
| 3
| 4
| -12
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 94/95
|
| 16
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 3
| 17
| 20
| +3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 95/96
|
| 30
| 2
| 6
| 8
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 95/96
|
| 24
| 1
| 0
| 1
| +5
| 10
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 96/97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 96/97
|
| 42
| 6
| 29
| 35
| -6
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houston Aeros
| IHL
| 96/97
|
| 12
| 0
| 3
| 3
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 96/97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 96/97
|
| 9
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|
| 10
| 1
| 6
| 7
|
| 20
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 97/98
|
| 43
| 8
| 12
| 20
|
| 49
|
| 9
| 3
| 1
| 4
|
| 53
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 8
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 98/99
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 98/99
|
| 42
| 3
| 12
| 15
|
| 92
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 0
| 6
| 6
| +6
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 99/00
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 99/00
|
| 51
| 7
| 26
| 33
| +40
| 46
|
| 9
| 1
| 9
| 10
| +10
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 00/01
|
| 48
| 2
| 5
| 7
| -5
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 01/02
|
| 10
| 2
| 2
| 4
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 01/02
|
| 56
| 1
| 13
| 14
| +7
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 02/03
|
| 44
| 4
| 15
| 19
| +11
| 26
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +4
| 0
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 03/04
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| -3
| 6
|
| 16
| 0
| 2
| 2
| +3
| 6
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 04/05
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1052
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 261
| bgcolor="#7FFF00" | 365
| bgcolor="#7FFF00" | +71
| bgcolor="#7FFF00" | 681
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 79
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | +11
| bgcolor="#7FFF00" | 100
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Chicago Blackhawks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Syracuse Crunch
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Washington Capitals
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih